Mundo de fieras es una argumento escrito por Ligia Lezama que puede indicar:
 Mundo de fieras, telenovela realizada en Venezuela en 1991.
 Mundo de fieras, telenovela realizada en México en 2006.